Нина Петрыкина (; род. 14 августа 2004, Таллин, Эстония) — эстонская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Вице-чемпионка Эстонии (2020). Чемпионка Эстонии (2022).

По состоянию на 20 декабря 2022 года занимает 17-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера 
Нина Петрыкина встала на коньки в 2008 году. Сотрудничает с тренером Светланой Варнавской. Под её руководством в феврале 2016 года приняла участие в чемпионате Эстонии детского уровня (). Петрыкина стала бронзовой медалисткой турнира, в рамках которого состязались двадцать четыре участницы.

Дебютировала на национальном чемпионате среди взрослых в конце 2017 года, тогда ей удалось занять седьмую строчку. В том же сезоне участвовала в юниорском Первенстве страны. В коротком прокате допустила помарку на двойном лутце и расположилась на третьем месте. Сумела сохранить эту позицию после исполнения произвольной программы.

В сезоне 2018/2019 впервые приняла участие в юниорском Гран-при, а также стала победительницей и завоевала две бронзовые награды турниров международного класса. На национальном уровне, как и год назад, соревновалась сразу в двух категориях: среди взрослых и юниоров, сумев улучшить результаты в обеих дисциплинах. На юниорском Первенстве завоевала серебряную медаль, тогда как на взрослом финишировала рядом с пьедесталом.

В следующем сезоне продолжила выступления на юниорском уровне. Новую короткую программу ей поставил участник Олимпиады и чемпионатов мира, многократный чемпион Эстонии в танцах на льду Таави Ранд. Над произвольной программой под песню «Love of My Life» группы Queen Петрыкина работала с российским хореографом Ильёй Авербухом. Новые постановки смогла представить на двух этапах Гран-при. Так, в Латвии заняла шестое место, при этом улучшив личные достижения в произвольном прокате и по сумме баллов (166,83). На ежегодном чемпионате Эстонии завоевала титул вице-чемпионки страны, расположившись вслед за Эвой-Лоттой Кийбус, которая по решению Федерации фигурного катания была включена в состав сборной на взрослый мировой чемпионат, а Петрыкина выступила на юниорском чемпионате мира.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Эстонии